Тетлистак има више значења:

 Тетлистак (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тетлистак (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику